Spierling ist der Familienname folgender Personen:

 Esperanza Spierling (* 1971), deutsche Bildende Künstlerin
 Hubert Spierling (1925–2018), deutscher Glasmaler
 Volker Spierling (* 1947), deutscher Philosoph und Buchautor